Пла́вица:
 Плавица — посёлок при станции в Добринском районе Липецкой области
 Плавица — станция в Добринском районе Липецкой области

Реки:
 Плавица — река в Липецкой области, приток Матыры
 Плавица — река в Тульской области, приток реки Плава